Кана́дская телерадиовеща́тельная корпора́ция (Си-би-си, , ) — канадская вещательная организация в форме корпорации короны.

История

Возникновение (1932—1952) 
В 1932 году региональные радиостанции были выведены из CNR в отдельную компанию CRBC (Canadian Radio Broadcasting Commission, Commission canadienne de la radiodiffusion — «Канадская радиовещательная комиссия»). 2 ноября 1936 года CRBC была реорганизована в CBC. В том же году CBC через AM запустила радиосеть CBC Radio, объединив вокруг неё англоязычные радиостанции, в 1937 году — радиосеть Radio Canada, объединив вокруг неё франкоязычные радиостанцию.

Запуск телевидения и FM-вещания (1952—1989) 
6 сентября 1952 года CBC запустила из Монреаля франкоязычную телесеть Télévision de Radio-Canada, а уже через два дня из Торонто англоязычную телесеть CBC Television. В 1960 году CBC через FM запустила англоязычную радиосеть CBC FM, в 1974 году — франкоязычную радиосеть Le Réseau FM stéréo de Radio-Canada.

Запуск спутниковой платформы (1989—2000) 
В 1989 году CBC через кабельное и спутниковое телевидение запустила телеканал CBC Newsworld, в 1995 году — Réseau de l’information. В 1997 году CBC Radio была переименована в CBC Radio One, CBC FM в CBC Radio Two, Radio Canada в Première Chaîne, Le Réseau FM stéréo de Radio-Canada в La Chaîne culturelle.

Запуск цифрового радио (с 2000 году) 
В 2000 году CBC через цифровое радио запустила англоязычную радиостанцию CBC Radio 3, франкоязычные радиостанции FrancoCountry, Chansons и Bande à part. В 2009 году CBC Newsworld был переименован в CBC News Network. В 2011 году CBC запустила телеканал Sens, через год он был переименован в Explora В 2013 году радиостанция Bande à part была закрыта. В том же году 2013 году Première Chaîne была переименована в ICI Radio Canada Première, Ici Explora в Ici Explora год спустя La Chaîne culturelle в ICI Musique, Télévision de Radio-Canada в ICI Radio-Canada Télé, Réseau de l’information в ICI RDI. В 2015 году CBC перешёл телеканал ARTV (ранее был отдельной компанией, принадлежащей CBC, Tele Quebec и Arte France), переименованный в ICI ARTV.

Телеканалы и радиостанции

Телеканалы 
 CBC Television — сеть англоязычных информационно-развлекательных телеканалов
 CBCT-DT («CBC Charlottetown Television») (Остров Принца Эдуарда)
 CBAT-DT («СВС Atlantic Television») (Нью-Брансуик)
 CBHT-DT («CBC Halifax Television») (Новая Шотландия)
 CBNT-DT («CBC Newfoundland Television») (Ньюфаундленд)
 CBMT-DT («CBC Montreal Television») (Квебек)
 CBOT-DT («CBC Ottawa Television») (Онтарио)
 CBLT-DT («CBC Essex County Television») (Онтарио)
 CBET-DT («CBC Great Lakes Television») (Онтарио)
 CBWT-DT («CBC Winnipeg Television») (Манитоба)
 CBKT-DT («CBC Henry Kelsey Television») (Саскачеван)
 CBRT-DT («CBC CalgaRy Television») (Альберта)
 CBXT-DT («CBC X Television») (Альберта)
 CBUT-DT («CBC VancoUver Television») (Британская Колумбия)
 CFYK-DT («Canada’s Finest YellowKnife») (Юкон, Северо-Западные Территории, Нунавут)
 ICI Radio-Canada Télé — сеть франкоязычных информационно-развлекательных телеканалов
 CBAFT-DT («CBC Atlantic Français Télévision») (Нью-Брансуик)
 CBFT-DT («CBC Français Télévision») (Квебек)
 CBVT-DT («CBC Ville de Québec Télévision») (Квебек)
 CJBR-DT («Canada Jules Brillant Rimouski») (Квебек)
 CKTV-DT (Квебек)
 CKSH-DT (Квебек)
 CKTM-DT (Квебек)
 CBOFT-DT («CBC Ottawa Français Télévision») (Онтарио)
 CBLFT-DT («CBC Great Lakes Français Télévision») (Онтарио)
 CBWFT-DT («CBC Winnipeg Français Télévision») (Манитоба)
 CBKFT-DT («CBC Henry Kelsey Français Télévision») (Саскачеван)
 CBXFT-DT («CBC X Français Télévision») (Альберта)
 CBUFT-DT («CBC VancoUver Français Télévision») (Британская Колумбия)

Доступны через эфирное (цифровое (ATSC) на ДМВ, ранее — аналоговое (NTSC) на МВ и ДМВ), кабельное, спутниковое телевидение и IPTV.

Специализированные телеканалы 
 CBC News Network — англоязычный информационный телеканал
 le Réseau de l’information — франкоязычный информационный телеканал
 ICI ARTV — франкоязычный телеканал культуры
 ICI Explora — франкоязычный документальный телеканал

Доступны через эфирное (цифровое (ATSC) на ДМВ), кабельное, спутниковое телевидение и IPTV.

Радиостанции 
 CBC Radio One — англоязычная информационно-развлекательная радиостанция
 CBCT-FM (Острова Принца Эдуарда)
 CBZF-FM (Нью-Брансуик)
 CBAM-FM («CBC Atlantic Moncton») (Нью-Брансуик)
 CBD-FM (Нью-Брансуик)
 CFGB-FM (Нью-Фаундленд)
 CBG (Нью-Фаундленд)
 CBT (Нью-Фаундленд)
 CBN (Нью-Фаундленд)
 CBY (Нью-Фаундленд)
 CBHA-FM («CBC HAlifax») (Новая Шотландия)
 CBI (Новая Шотландия)
 CBVE-FM (Квебек)
 CBME-FM («CBC Montreal English») (Квебек)
 CBCL-FM («CBC Ville de Québec English») (Онтарио)
 CBO-FM («CBC Ottawa») (Онтарио)
 CBLA-FM-2 («CBC Great LAkes») (Онтарио)
 CBCS-FM (Онтарио)
 CBQT-FM (Онтарио)
 CBLA-FM (Онтарио)
 CBEW-FM (Онтарио)
 CBWK-FM («CBC Winnipeg K») (Манитоба)
 CBW («CBC Winnipeg») (Манитоба)
 CBKA-FM («CBC Henry Kelsey») (Саскачеван)
 CBK («CBC Henry Kelsey») (Саскачеван)
 CBR (Альберта)
 CBX (Альберта)
 CBYK-FM («CBC Y Kamloops») (Британская Колумбия)
 CBTK-FM («CBC T Kelowna») (Британская Колумбия)
 CBYG-FM (Британская Колумбия)
 CBCV-FM («CBC Victoria») (Британская Колумбия)
 CBU («CBC VancoUver») (Британская Колумбия)
 CFPR (Британская Колумбия)
 CFFB (Нунавут)
 CBQR-FM (Нунавут)
 CHAK (Северо-западные территории)
 CFYK (Северо-западные территории)
 CFWH-FM (Юкон)
 CBC Radio Two — англоязычная развлекательно-информационная радиостанция
 CBH-FM (Новая Шотландия)
 CBI-FM (Новая Шотландия)
 CBN-FM (Нью-Фаундленд)
 CBM-FM («CBC Montreal») (Квебек)
 CBOQ-FM («CBC Ottawa (Q)») (Онтарио)
 CBE-FM («CBC Essex County») (Онтарио)
 CBL-FM (Онтарио)
 CBBS-FM («CBC B Sudbury») (Онтарио)
 CBQ-FM (Онтарио)
 CBW-FM («CBC Winnipeg») (Манитоба)
 CBK-FM (Саскачеван)
 CBR-FM (Альберта)
 CBX-FM (Альберта)
 CBU-FM («CBС VancoUver») (Британская Колумбия)
 ICI Radio-Canada Première — франкоязычная информационно-развлекательная радиостанция
 CBAF-FM-15 (Острова Принца Эдуарда)
 CBAF-FM-5 (Новая Шотландия и Ньюфаундленд)
 CBSI-FM (Ньюфаундленд)
 CBAF-FM (Нью-Брансуик)
 CHFA-FM (Альберта)
 CBF-FM-8 (Квебек)
 CBF-FM (Квебек)
 CBFG-FM (Квебек)
 CBV-FM (Квебек)
 CJBR-FM (Квебек)
 CHLM-FM (Квебек)
 CBJ-FM (Квебек)
 CBF-FM-10 (Квебек)
 CBOF-FM (Онтарио)
 CBON-FM (Онтарио)
 CJBC (Онтарио)
 CBEF («Canadian Broadcasting Corporation Essex County French») (Онтарио)
 CKSB-10-FM (Манитоба)
 CBKF-FM (Саскачеван)
 CBUF-FM (Британская Колумбия)
 ICI Musique — франкоязычная развлекательно-информационная радиостанция
 CBAX-FM (Остров Принца Эдуарда)
 CBAX-FM-1 (Ньюфаундленд)
 CBAX-FM-2 (Ньюфаундленд)
 CBAX-FM-3 (Ньюфаундленд)
 CBAL-FM-1 (Нью-Брансуик)
 CBAL-FM-2 (Нью-Брансуик)
 CBAL-FM-3 (Нью-Брансуик)
 CBAL-FM-4 (Нью-Брансуик)
 CBAL-FM-5 (Нью-Брансуик)
 CBAX-FM-1 (Новая Шотландия)
 CBAX-FM-2 (Новая Шотландия)
 CBAX-FM-3 (Новая Шотландия)
 CBFX-FM-1 (Canadian Broadcasting French X) (Квебек)
 CBFX-FM-2 (Квебек)
 CBFX-FM-3 (Квебек)
 CBFX-FM-4 (Квебек)
 CBFX-FM-5 (Квебек)
 CBFX-FM-6 (Квебек)
 CBVX-FM-1 (Квебек)
 CBVX-FM-2 (Квебек)
 CBVX-FM-3 (Квебек)
 CBRX-FM (Квебек)
 CBJX-FM (Квебек)
 CBCX-FM (Альберта)
 CJBC-FM-1 (Онтарио)
 CJBC-FM-2 (Онтарио)
 CBBX-FM (Онтарио)
 CBOX-FM (Онтарио)
 CKSB-FM (Манитоба)
 CKSB-FM (Саскачеван)
 CBUX-FM (Британская Колумбия)

Доступны через эфирное радиовещание (цифровое и аналоговое на УКВ и СВ), эфирное, кабельное, спутниковое, IPTV и Интернет.

Международные радиостанции 
 Radio Canada International
 RCI 1 (RCI English) — международная англоязычная радиостанция
 RCI 2 (RCI Français) — международная франкоязычная радиостанция
 RCI 3 — сеть международных иноязычных радиоблоков на
 RCI на арабском,
 RCI Latino
 RCI на китайском.

Доступны через спутниковое телевидение и Интернет, ранее — через эфирное телевидение (аналоговое на КВ)

Специализированные радиостанции 
 CBC Radio 3 — англоязычная развлекательная радиостанция
 FrancoCountry — франкоязычная развлекательная радиостанция
 Chansons — франкоязычная развлекательная радиостанция

Доступны через эфирное радиовещание (цифровое) и Интернет

Мультимедиа 
 Сайт www.cbc.radio-canada.ca на английском и французском языках (организационные вопросы), страница CBC/Radio-Canada на youtube, страница CBC/Radio-Canada в facebook, страница CBC/Radio-Canada в twitter
 Сайт cbc.ca (web-tv, web-radio, video-on-demand, audio-on-demand, программа передач), страница CBC на youtube, страница CBC в facebook, страница CBC и CBC Radio в twitter
 Сайт ici.radio-canada.ca (web-tv, web-radio, video-on-demand, audio-on-demand, программа передач), страница Radio Canada, Radio Canada Info, Les archives de Radio-Canada на youtube, страницы Ici Radio Canada, Ici Radio Canada Premiere, Radio Canada Information, Radio Canada Sport на facebook, страница Ici Radio Canada в twitter
 Сайт cbcnews.ca (новости, web-tv, video-on-demand, программа передач CBC News Network), страница CBC News на youtube, страница CBC News в facebook
 Сайт cbcsport.ca (новости спорта), страница CBC Sport на youtube, страница CBC Sport в facebook
 Сайт cbcmusic.ca (web-radio, audio-on-demand, программа передач CBC Radio 2 и CBC Radio 3), страница CBC Music на youtube, CBC Music на facebook
 Сайт icimusique.ca (web-radio, audio-on-demand, программа передач ICI Musique, ICI Musique FrancoCountry, ICI Musique Chansons), страница Ici Musique на youtube, страница ICI Musique на facebook
 Сайт ici.artv.ca, страница ICI ARTV на youtube, страница ICI ARTV на facebook, страница ICI ARTV в twitter
 Сайт ici.exploratv.ca, страница ICI Explora на youtube, страница ICI Explora на facebook, страница ICI Explora в twitter
 Сайт ici.tou.tv, страница ICI Tou.tv, страница ICI Tou.tv на facebook, ICI tou.tv в twitter
 Сайт cbcbooks.cs, страница CBC Books на youtube, страница CBC Books на facebook, страница CBC Books в twitter
 Сайт curio.ca, страница Curio CBC на facebook, страница Curio CBC в twitter
 5 сайтов RCI на 5 языках, 5 страниц RCI в facebook, 5 страниц RCI в twitter

Управление и финансирование 
Юридический статус
CBC является «корпорацией Короны» (Crown corporation, Société de la Couronne, государственное предприятие).

Управление
Высший орган — Совет директоров (Board of Directors,Conseil d’administration) (до 1968 года — Совет вещательных управляющих (Board of Broadcast Governors, Bureau des Gouverneurs)) назначаемый Парламентом, высшее должностное лицо — Президент (président-directeur général), назначаемый Генерал-губернатором. Контроль за соблюдением законов о СМИ осуществляет Канадский совет радиовещания и телекоммуникаций (Canadian Radio-television and Telecommunications Commission, Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes), прочие должностные лица — генеральные директора (directeur générale) телеканалов.

Финансирование
Финансируется правительством.

Участие в других вещателях
Является одним из акционеров телекомпании Documentary Channel.

Международное членство
Входит в NABA, Médias Francophones Publics и CIRTEF.

Штаб-квартира
Штаб-квартира находится в Оттаве.

Программы 
 The National — часовая информационная программа в 22.00
 CBC News Network — часовая информационная программа в 12.00
 Le Téléjournal — часовая информационная программа в 18.00 и 22.00
 Le téléjournal midi — получасовая информационная программа в 12.00

Примечания

Ссылки 
 Сайты CBC/Radio-Canada на английском и французском языках
 Сайты CBC и Ici Radio Canada

Телеканалы Канады
Телевидение в Канаде
Общественные телеканалы на английском языке
Общественные телеканалы на французском языке
Общественные вещатели
Франкоязычные общественные вещатели
Англоязычные общественные вещатели
Вещательные организации
CBC